Кэ́трин Лана́са (, род. 1 декабря 1966, Новый Орлеан, США) — американская актриса, хореограф и бывшая балерина.

Ранняя жизнь 

Кэтрин Ланаса родилась в Новом Орлеане, штат Луизиана в семье пластического хирурга. В двенадцатилетнем возрасте она начала танцевать, а когда ей исполнилось четырнадцать, была принята школу искусств Северной Каролины в Уинстон-Сейлеме. После завершения обучения работала танцовщицей и занималась хореографией.

Карьера 
Кэтрин Ланаса появилась в более шестидесяти фильмах и телесериалах на протяжении своей карьеры. На телевидении она сыграла главную роль в комедийном сериале «Три сестры» в 2001—2002 годах, который был закрыт после двух сезонов. Она также снялась в недолго просуществовавших сериалах «Продюсер» (2006), «Правосудие» (2006—2007) и «12 миль от плохой дороги» (2007—2008), которые были закрыты после первого сезона. Кроме того, у неё были заметные роли в сериалах «Справедливая Эми» (2003—2005) и «Большая любовь» (2009—2011).

Ланаса в разные годы также появилась в сериалах «Сайнфелд», «Скорая помощь», «Третья планета от Солнца», «C.S.I.: Место преступления», «Защитник», «Два с половиной человека», «Анатомия страсти», «Говорящая с призраками», «Юристы Бостона» и ряде других. На большом экране она известна снялась в фильмах «Грязная кампания за честные выборы», «Мёрзлая земля», «День Святого Валентина» и «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины».

В 2013 году Ланаса исполнила одну из главных ролей в телесериале «Обман». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Супружеский долг», играя центральную роль мадам, владеющей бизнесом с мужчинами-проститутами.

Личная жизнь 
С 1989 по 1992 год Ланаса была замужем за актёром Деннисом Хоппер (1936—2010). В этом браке Ланаса родила своего сына Генри Хоппера (род. 11.09.1990). С 1998 по 2009 год она была замужем за актёром Френчем Стюартом (род. 1964). С 18 августа 2012 года Ланаса замужем в третий раз за актёром Грантом Шоу (род. 1962). В этом браке Ланаса родила своего второго ребёнка — дочь Элоиз Маккю Шоу (род. 25.03.2014).

Фильмография 
 1989 — Отступник / Catchfire
 1992 — Недоумки / Brain Donors
 1992 — Сердце справедливости / The Heart of Justice
 1994 — Хищный огонь / Flashfire
 1994 — Смертельный страх / Mortal Fear
 1995 — Ничего, кроме правды / Nothing But the Truth
 1996 — Наедине с убийцей / Kiss & Tell
 1996 — Расколотый разум / Shattered Mind
 1996 — Сумеречный человек / Twilight Man
 1997 — Исчезновение Кевина Джонсона / The Disappearance of Kevin Johnson
 1997 — Всегда говори «До свидания» / Always Say Goodbye
 1997 — Судьба Марти Файна / The Destiny of Marty Fine
 2000 — Убийство на Каннском кинофестивале / Murder at the Cannes Film Festival
 2001—2002 — Три сестры / Three Sisters
 2002—2003 — Защитник / The Guardian
 2004 — Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины / Alfie
 2003—2005 — Справедливая Эми / Judging Amy
 2006 — Продюсер / Love Monkey
 2006—2007 — Правосудие / Justice
 2007—2008 — 12 миль от плохой дороги / 12 Miles of Bad Road
 2008 — Крутой поворот / The Lucky Ones
 2010 — День Святого Валентина / Valentine’s Day
 2009—2011 — Большая любовь / Big Love
 2006—2011 — Два с половиной человека / Two and a Half Men
 2012 — Машина Джейн Мэнсфилд / Jayne Mansfield’s Car
 2012 — Самаритянин / Buttwhistle
 2012 — Грязная кампания за честные выборы / The Campaign
 2012 — Мёрзлая земля / The Frozen Ground
 2013 — Обман / Deception
 2014 — наст. время — Супружеский долг / Satisfaction
 2015 — Давление / The Squeeze
 2015 — Всё, что нужно – любовь? / Love Is All You Need?

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения США
Хореографы США
Киноактрисы США
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины